Kluntarna (Luleå), een Zweeds eiland behorende tot de Lule-archipel
Kluntarna (Piteå), een Zweeds eiland behorende tot de Pite-archipel